

Hydronyme 
 La Bibiche, est un ruisseau de deuxième catégorie, dans le département de la Moselle, en région Lorraine, et un affluent droit de la Moselle, donc un sous-affluent du Rhin.

Littérature 
 Bibiche est une série d'albums pour enfants écrits par Marie-Reine Blanchard (1943 à 1953) (voir Pierre Probst).

Toponyme 
 Bibiche est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.